Георгий Бобринский:
 Бобринский, Георгий Александрович (1863—1928) — граф, русский военный деятель, генерал-губернатор Галицийского генерал-губернаторства.
 Бобринский, Георгий Владимирович (1901—1985) — граф, лингвист и филолог, профессор Чикагского университета